Музиль — фамилия:
 Известные носители

 Музиль, Александр Александрович (1908—1995) — актёр Александринского театра, театральный педагог (ЛГИТМиК).
 Музиль, Варвара Николаевна (более известна как Рыжова; 1871—1963) — русская и советская актриса.
 Музиль, Елена Николаевна (1871—1961) — русская актриса.
 Музиль, Игнатий Иванович (1793 — ?) — купец третьей гильдии, промышленник.
 
 Музиль, Роберт (1880—1942) — австрийский писатель, драматург и эссеист.

Составные фамилии 
 Музиль-Бороздина, Варвара Петровна (урождённая Пино́; 1853—1927) — русская актриса.
 Музиль-Бороздина, Надежда Николаевна (1880—1952) — русская и советская актриса.